Take Me Home může být:

 Take Me Home (album, One Direction) – album skupiny One Direction z roku 2012
 Take Me Home (album, Cher) – album zpěvačky Cher z roku 1979
 Take Me Home (píseň, Phil Collins) – píseň Phila Collinse z alba No Jacket Required z roku 1985